

Кіржеманське сільське поселення — сільське поселення, Атяшевський район, Мордовія
 Кіржеманське сільське поселення — сільське поселення, Великоігнатовський район, Мордовія